Desa Ngrayung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngrayung (administrativ by i Indonesien, lat -7,02, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Ngrayung (administrativ by i Indonesien, lat -8,16, long 111,69), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar